Дедићи могу бити:

 Дедићи (Бар), насељено мјесто у општини Бар, Република Црна Гора
 Дедићи (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ